

Anatomia
 Talo  – termine colloquiale per "astragalo" (osso del piede).

Gastronomia 
 Talo  – piatto tipico dei Paesi baschi

Geografia
 Talo  – gewog (municipalità) del distretto di Punakha (Bhutan)

Mitologia
 Talo (Talos) – automa di bronzo della mitologia greca.

Persone
 Anthony Talo (1996) – calciatore e giocatore di calcio a 5 salomonese
 Franco Talò (1940) – cantante italiano

Pagine correlate 

 Talos